Rue Beaudry of Beaudry Street - straat in Montreal, Canada
 Beaudry (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat